Ел Барио има више значења:

 Ел Барио (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Барио, Сауза (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Барио, Барио дел Кармен (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Барио (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Барио, Ел Барио де Аналко (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Барио (Котиха), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Барио (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Барио (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Барио (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Барио (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Барио (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Барио (Хучипила), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику